Die Cardiff School of Journalism, Media and Cultural Studies ist eine im Jahr 1970 in Cardiff unter dem Namen Cardiff Journalism School von Sir Tom Hopkinson gegründete Journalistenschule.

Die Schule gilt hat einen ausgezeichneten Ruf als Ausbildungsstätte für Journalisten und gilt als „Oxbridge für Journalisten“. Die Schule hat circa 500 Studenten. Direktor ist Professor Simon Cottle.

Absolventen 
 Matt Barbet (ITV Breakfast)
 Manish Bhasin
 Anna Botting (Sky News Anchor)
 Ben Brown
 Iain Canning
 Adrian Chiles (presenter and host)
Polly Evans, TV News co-anchor of South East Today
Sean Fletcher
Max Foster (CNN Anchor)
Damian Grammaticas (BBC News China correspondent)
Guto Harri (Director of Communications at News International, former BBC Chief Political Correspondent, Communications Director for the Mayor of London)
Ross Harries (BBC Wales)
Julia Hartley-Brewer
Tim Hetherington (photojournalist, Academy Award nominated film director)
Jenny Hill
Gaby Hinsliff (former political editor of the Observer, author)
Oliver Holt
Alan Johnston
Riz Khan (Al Jazeera English show host and presenter)
Martin Lewis (journalist)
Donald Macintyre (journalist)
Kevin Maguire (Daily Mirror associate editor)
Rajesh Mirchandani (BBC World News, BBC One)
Jason Mohammad
Craig Oliver (Conservative Party Director of Communications)
Susanna Reid (Good Morning Britain)
Tom Symonds (home affairs correspondent for the BBC)
Laura Trevelyan (BBC News New York, former BBC United Nations correspondent)
Geraint Vincent (ITN special correspondent for ITV News at Ten)
John Witherow (editor of The Times. Previously editor of The Sunday Times)
Hattie Brett (Editor of The Debrief and Editor-at-Large of Grazia UK)

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Journalistenschule
Bauwerk in Cardiff
Gegründet 1970
Organisation (Cardiff)